

Віттнау — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг

Віттнау — громада в кантоні Ааргау